Cavalieri neri – personaggi del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Cavalieri Neri – personaggi del manga e anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion
 Nazgûl – personaggi de Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien

Pagine correlate 
 Cavaliere nero